Jungraithmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jungraithmayr (1933–2016), österreichischer Journalist, Dokumentarfilmregisseur, -produzent und Drehbuchautor
 Herrmann Jungraithmayr (* 1931), österreichischer Afrikanist